Polícia do Exército (Brasil) — polícia militar do Exército Brasileiro
 Polícia do Exército (Portugal) — polícia militar do Exército Português 

Desambiguação